L'édition 2021 du tournoi de tennis de Concord se déroule du 2 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Magdalena Fręch remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Renata Zarazúa, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Peangtarn Plipuech et Jessy Rompies.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La Polonaise Magdalena Fręch remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant en finale la Mexicaine Renata Zarazúa.

La paire Peangtarn Plipuech et Jessy Rompies remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Tournoi de tennis de Concord
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe 

  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Concord
Sport aux États-Unis en août 2021
Tennis en août 2021